Boundless ist der Name

 eines Albums der deutschen Band Long Distance Calling, siehe Boundless (Album)
 eines Computerspiels, siehe Boundless (Computerspiel)